Такмичење у скоку увис за жене на Светском првенству у атлетици 1991. одржано је у Токију у Јапану 29. и 31. августа.

Титулу светске првакиње из Рим 1987. није одбранила Стефка Костадинова из Бугарске.

Земље учеснице 
Учествовало је 29 такмичарки из 18 земаља.

Рекорди пре почетка Светског првенства 1991. 
Стање 18. августа 1991.

Сатница 
Сатница је по средњоевриопском времену (UTC+1)

Освајачице медаља

Резултати

Квалификације 
Такмичарке су биле подељене у две групе. Квалификациону норму за пласман у финале од 1,92 нико није прескочио тако да су се 12 такмичарки у финале пласирале на основу постигнутог резултата (кв).,.

Подебљани лични рекорди су и национални рекорди земље коју такмичарка представља

Финале 
Финале је одржано 31. августа са почетком у 16.00 часова. Почетна висина била је 1,84 м.,

Укупан биланс медаља у скоку увис за жене на отвореном после 3. Светског првенства 1983—1991.

Биланс медаља, екипно

Биланс медаља, појединачно 
У овој табели су онe којe су освојили најмање 2 медаље.

Извори

Спољашње везе 
 Комплетни резултати СП 1991 на сајту ИААФ
 Резлтати на сајту Тодора Крастева

Скок увис за жене
Скок увис на Светском првенству у атлетици на отвореном